

Geografia 
 Eleuterio – fiume della provincia di Palermo

Onomastica
 Eleuterio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Eleuterio – 13º papa della Chiesa cattolica
 Euleterio – esarca d'Italia dal 616 al 619
 Eleuterio – vescovo di Tournai
 Eleuterio – vescovo di Bisanzio

Personaggi 
 Eleuterio – personaggio interpretato da Paolo Stoppa, in coppia con Sempre Tua interpretata da Rina Morelli, tra il 1966 e il 1974, nella trasmissione radiofonica Gran varietà

Pagine correlate 
Eleutero
Sant'Eleuterio